Кубок мира по фехтованию 2013 — соревнования по фехтованию, проводящиеся в 42-й раз и проходящие по программе Кубка мира в сезоне 2012/2013.

Результаты

Индивидуальные соревнования

Рапира мужчины

Рапира женщины

Командные соревнования

Рапира мужчины

Рапира женщины

Индивидуальные соревнования

Шпага мужчины

Шпага женщины

Командные соревнования

Шпага мужчины

Шпага женщины

Индивидуальные соревнования

Сабля мужчины

Сабля женщины

Командные соревнования

Сабля мужчины

Сабля женщины

Ссылки 
 Официальный сайт Международной федерации фехтования

Кубки мира по фехтованию